Муди има више значења:
 Муди
 Округ Муди (Јужна Дакота)
 Муди (Алабама)
 Муди (Тексас)